Vincent Daniel Roth  (Portland, 12 de fevereiro de 1924 — Portal, Arizona, 27 de julho de 1997) foi um  aracnologista norte-americano.

Zoólogos dos Estados Unidos